verkaveling van de grond in kavels
 verkavelen (veiling)